Siderópolis kan syfta på:

Brasilien 

 Siderópolis (kommun), Santa Catarina, 
 Siderópolis (ort), Santa Catarina,